Eigentler ist der Familienname von:

 Christian Eigentler (* 1983), österreichischer Rennrodler
 Markus Eigentler, österreichischer Skispringer